Доржсуренгійн Сум'яа (монг. Доржсүрэнгийн Сумъяа ; нар. 24 лютого 1992, Баруунтуруун, Монголія) — монгольська дзюдоїстка, срібна призерка Олімпійських ігор.
 Ерденечимегійн Сум'яа (монг. Эрдэнэчимэгийн Сумъяа; нар. 28 лютого 1990(19900228)) — монгольська борчиня вільного стилю, срібна призерка чемпіонату світу.